Жекеко́ль () — село у складі Єсільського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Петровського сільського округу, раніше було у складі ліквідованої Мерекенської сільської ради.

Населення — 129 осіб (2009; 233 у 1999, 312 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 100 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Єсільського району (Північноказахстанська область)
Села Північноказахстанської області